Алакюля — топоним в России:

 Алакюля — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Алакюля — старое название (до 1948 г.) посёлка Ганино в Выборгском районе Ленинградской области.